Saxo Bank (bank), Deense investeringsbank
 Tinkoff-Saxo, Deense wielerploeg